Sturehov – säteri i Botkyrka kommun.
 Sturehof (restaurang) – vid Stureplan i Stockholm.